José Manuel Moreno Fernández – calciatore argentino, nato nel 1916
 José Luis Rodríguez Moreno – showman spagnolo, nato nel 1947
 José Luis Ortiz Moreno – astronomo spagnolo, nato nel 1967
 José Joaquín Moreno Verdú – calciatore spagnolo, nato nel 1975
 José Alcides Moreno Mora – calciatore colombiano, nato nel 1981
 José David Moreno Chacón – calciatore venezuelano, nato nel 1982
 José Luis Moreno Barroso – calciatore spagnolo, nato nel 1991